

Geografia 
 Aven – fiume francese che scorre nei dipartimento di Finistère, nella regione della Bretagna

Persone 
 Pëtr Aven – banchiere e politico russo

Altro 
 AVEN – acronimo per Asexual Visibility and Education Network
 Aven, Aven – traccia sull'undicesimo album dei Gipsy Kings